Příjmení Bartoš či Bartošová mělo v roce 2011 v Česku 14 298 osob. Podobné příjmení Bartosch nebo Bartoschová má 38 osob. Příjmení má původ v aramejském jménu Bartoloměj.

Známí nositelé tohoto příjmení:

 Adam B. Bartoš (* 1980) – český novinář, konspirační teoretik, politik a spisovatel, známý svými antisemitskými a extremistickými názory.
 Alfréd Bartoš (1916–1942) – český voják a odbojář, syn Antonie Bartošové
 Antonín Bartoš – více různých osobností
 Augustin Bartoš (1888–1969) – český pedagog
 Bartoš (loutnista) nebo také Bartolomeus (1414–1435) – loutnista a loutnař
 Berthold Bartosch (1893–1968) – česko-německý filmař
 Břetislav Bartoš (1893–1926) – český malíř
 Edvín Bartoš (1909–1963) – český sbormistr a hudební skladatel
 Ferdinand Bartoš – (1884–1971) – český vojenský kapelník
 František Bartoš – více různých osobností
 Ivan Bartoš (rozcestník) – více různých osobností
 Ivan Bartoš (* 1980) – předseda České pirátské strany
 Ivo Bartoš (* 1960) – český varhaník
 Jan Bartoš – více různých osobností
 Jaroslav Bartoš (fotbalista) (* 1982) – český fotbalista
 Jindřich Bartoš (* 1955) – český římskokatolický kněz
 Josef Bartoš – více různých osobností
 Juraj Bartoš – více různých osobností
 Lubomír Bartoš – více různých osobností
 Miloš Bartoš (* 1958) – československý fotbalový brankář
 Miroslav Bartoš (* 1954) – český a československý politik, lékař
 Oldřich Bartoš (* 1930) – český motocyklový závodník
 Pavel Bartoš – více různých osobností
 Pavol Bartoš (* 1964) – slovenský fotbalista
 Peter Bartoš (rozcestník) – více různých osobností
 Václav Bartoš (1915–???) – český a československý politik
 Vladimír Bartoš – více různých osobností
 Walter Bartoš (* 1961) – český politik ODS
 Zdeněk Bartoš (* 1975) – český režisér
 Zdeněk Bartoš (fotbalista) (* 1948) – český fotbalista

ženská podoba s přechýlením
 Alena Bartošová (* 1944) – česká běžkyně na lyžích
 Antonie Bartošová (1896–1942) – česká odbojářka, matka Alfréda Bartoše
 Feodora Bartošová (1884–1941) – česká básnířka a libretistka
 Hana Bartošová (* 1956) – česká varhanice
 Helena Bartošová (1905–1981) – slovenská operní pěvkyně, sopranistka
 Ivana Bartošová (* 1960) – česká politička KDU-ČSL a školní inspektorka
 Iveta Bartošová (1966–2014) – česká zpěvačka
 Jana Rabasová, rozená Bartošová (* 1933) – česká gymnastka
 Lenka Bartošová (* 1980) – česká florbalová trenérka, hráčka a reprezentantka
 Linda Bartošová (* 1993) – česká modelka
 Marie Bartošová (1882–1967) – česká spisovatelka, publikovala pod pseudonymem Marie Majerová
 Marie Bartošová (1931–1976) – prodavačka květin, oběť propadu do podzemí na ulici Pekařská v Brně v roce 1976
 Stanislava Bartošová (* 1947) – česká herečka
 Šárka Bartošová (1922–2014) – česká historička
 Zora Wolfová, rozená Bartošová (* 1928) – česká překladatelka

křestní jméno
 Bartoš Písař (1470–1535) – pražský měšťan a písař
 Bartošek z Drahonic – voják a kronikář první poloviny 15. století
 Bartoš Vlček (1897–1926) – český básník, prozaik a překladatel

Podobné příjmení 
 Baroš
 Bartoň
 Bartošek

Reference 

Česká příjmení